Николай Петрович Полторацкий (16 февраля 1921, Константинополь — 15 октября 1990, Ленинград) — русский религиозный философ, литературовед, публицист.

Биография 
Родился 16 февраля 1921 года в Константинополе. Учился в русской гимназии в Болгарии, в Высшей школе теологии и философии в Раттенсбурге в Германии и Франции. Получил докторскую степень в Сорбонне в 1954 году.

Переехал в США (1955 (по другим данным, 1956)). Занимался исследовательской работой в Бруклинском колледже в Нью-Йорке (1956—1958). Профессор немецкого и русского языков в Мичиганском университете (1958—1967). Профессор Питтсбургского университета (с 1967)

Занимался изучением русской общественной мысли. Специалист по трудам И. А. Ильина и Н. А. Бердяева. Сотрудничал с антикоммунистическими организациями. Состоял членом Русской академической группы в США.

Скоропостижно скончался в ночь с 14 на 15 октября 1990 года во время поездки в Ленинград. Похоронен на кладбище Новодивеевского монастыря.

Сочинения 
 Бердяев и Россия: (Философия истории России у Н. А. Бердяева). — Нью-Йорк, 1967. 262 с.
 Русская литература в эмиграции. — Нью-Йорк, 1972. 400 с.
 И. А. Ильин и полемика вокруг его идей о сопротивлении злу силой. — Лондон (Канада): Заря, 1975. 59 с.
 Монархия и республика в восприятии И. А. Ильина. — Нью-Йорк: Содружество, 1979. 86 с.
 П. Б. Струве как политический мыслитель. Лондон, Онтарио 1981.
 
 «За Россию и свободу…»: идейно-политическая платформа Белого движения / Русское прошлое: Историко-документальный альманах (Санкт-Петербург) — 1991 — Кн. 1 — С. 280—308.

Редактор 
 На темы русские и общие: Сборник статей и материалов в честь Н. С. Тимашева. — Нью-Йорк, 1965. 428 с. (редактор сборника).
 Русская религиозно-философская мысль XX века: Сборник статей. — Питтсбург, 1975. 413 с. (редактор сборника).

Примечания

Ссылки 
 Николай Полторацкий 
 Полторацкий Николай Петрович  // Русские в Северной Америке. Е. А. Александров.

Персоналии по алфавиту
Литературоведы США
Историки США
Историки философии
Преподаватели Мичиганского университета
Родившиеся в 1921 году
Умершие в 1990 году
Исследователи Русского зарубежья